Кулаженков — русская фамилия (от «кулага» — атаман или «кулага» — сырое соложёное тесто):

Известные носители:
 Кулаженков, Анатолий Георгиевич (1911—1982) — советский дипломат.
 Кулаженков, Василий Фёдорович — актёр.

См. также 
 Кулага (фамилия)
 Кулагин
 Кулаженко